Црногорска црква може бити:

 у најопштијем смислу — било која црква у Црној Гори (православна, римокатоличка, протестантска)
 Православна црква у Црној Гори, један од назива за канонски дио Српске православне цркве, на подручју Црне Горе
 Црногорска православна црква (појам), термин на који претендују разне вјерске организације
 Црногорска православна црква, неканонска вјерска организација основана 1993. године
 Црногорска православна црква (2018), неканонска вјерска организација основана 2018. године
 Римокатоличка црква у Црној Гори, саставни дио Римокатоличке цркве, на подручју Црне Горе
 Гркокатоличка црква у Црној Гори, бивши источни огранак Римокатоличке цркве, на подручју Црне Горе